Фехервари () — венгерская фамилия.

Известные носители 
 Фехервари, Альфред (1925—2007) — венгерский футболист и футбольный тренер
  — австралиец венгерского происхождения, спринтер на каноэ.
 Фехервари, Габор Альфред, известный как Фредди (род. 1990) — венгерский певец.
 Фехервари, Петер (род. 1983) — английский писатель, автор книг по вселенной Warhammer 40 000.

 Фегервари, Николай Берталонович (1903—1941) — венгерский революционер и политзаключённый, ставший известным советским лётчиком-испытателем.

См. также 
 Фейервари, Геза (1833—1914) — венгерский генерал и политический деятель.